Julio Peralta e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Facundo Bagnis e Guillermo Durán.

In finale Rogério Dutra da Silva e André Sá hanno sconfitto Marcus Daniell e Marcelo Demoliner con il punteggio di 7-65, 5-7, [10-7].

Teste di serie 

  Pablo Carreño Busta /  Pablo Cuevas (quarti di finale)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (quarti di finale)

 Nicholas Monroe /  Artem Sitak (quarti di finale)
 Marcus Daniell /  Marcelo Demoliner (finale)

Alternate 
  Íñigo Cervantes Huegún /  Tarō Daniel (primo turno)

Wild card 

  Dušan Lajović /  Eduardo Russi Assumpção (primo turno)

 Fabrício Neis /  João Souza (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Brasil Open 2017